Morvaőr (szk. Stráže), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Szenicei járás
Nemesőr (1899-ig Sztrázsa, szk. Stráža), Szlovákia, Zsolnai kerület, Zsolnai járás
Strázsa (szk. Stráže pod Tatrami), Poprád része, Szlovákia, Eperjesi kerület, Poprádi járás
Vágőr (1898-ig Sztrázsa, szk. Stráže), Krakovány része, Szlovákia, Nagyszombati kerület, Pöstyéni járás

lásd még: Strázsa-hegy (egyértelműsítő lap)